

Советский период 
В 1970-х годах, с целью усиления группировки войск и оптимизации оперативного управления войсками, в военных округах граничащих с КНР, была проведена соответствующая реорганизация, результатом которой явилось отделение от Туркестанского военного оркруга Среднеазиатского(САВО).

Для формирования фронтового комплекта разведки САВО Директивой Генерального штаба ВС СССР № 314/5/00359 от 10 марта 1976 года было приказано сформировать до 1 августа 1976 года 22-ю отдельную бригаду специального назначения (22-я оБрСпН, в/ч 42610). Местом формирования и последующей дислокации стал город Капчагай Казахской ССР. Структурной основной 22-й отдельной бригады специального назначения стали батальон специального назначения и подразделение спецрадиосвязи из состава 15-й отдельной бригады специального назначения   (15-й оБрСпН), дислоцированной в город Чирчик Узбекской ССР. К 24 июля 1976 года 22-я оБрСпН трех-батальонного состава была сформирована, и эта дата в дальнейшем стала её днём рождения.

На основании Директивы Генерального штаба № 314/2/00117 от 8 января 1980 года на базе 22-й оБрСпН создаётся 177-й отдельный отряд специального назначения (177-й ооСпН, в/ч 56712), командиром которого был назначен капитан Борис Керимбаев, выпускник Ташкентского ВОКУ, отслуживший на командных должностях в разведывательных подразделениях мотострелковых войск.

Первоначально 177-й ооСпН готовился для боевых действий на территории СУАР КНР, но с началом Афганской войны боевая задач отряда изменилась. В сентябре 1981 года 177-й ооСпН сдал проверку по боевой и политической подготовке комиссии ГРУ ГШ ВС СССР и 29 октября 1981 года, получив новое условное обозначение – 2-й отдельный мотострелковый батальон (в/ч 43151 или “2-й мусульманский батальон”) был введён в Афганистан, в окрестности города Маймене провинции Фарьяб. С этого момента формально 22-я оБрСпН начала воевать. С февраля 1984 года 177-й ооСпН был передислоцирован в город Газни.

В феврале 1985 года 22-я оБрСпН вошла в Афганистан и встала штабом в городе Лашкаргах провинции Гильменд.

В марте 1985 года 177 ооСпН был передан в состав 15-й оБрСпН.  Полная передислокация 22-й бригады под командованием подполковника Дмитрия Герасимова из Казахстана в Афганистан закончилась к марту 1985 года. Из оставшихся подразделений в Капчагае был сформирован «кадрированный» 546-й отдельный полк СпН, в/ч 71170. Командиром был назначен первый командир 177-го ооСпН, замкомандира по б/п 22-й оБрСпН – подполковник Борис Керимбаев.

В ноябре 1989 года на основании Директивы ГШ ВС СССР № 313/0302 от 15.04.89 г. на базе упраздненного 546-го опСпН была сформирована 164-я отдельная рота СпН, также в/ч 71170. Командиром роты был назначен к-н Кондратенко Е.А. Рота размещалась на 2-й линии Капчагайского гарнизона, на базе 654-го Контрольно-технического комплекса (КТК). В 1992 году после развала СССР, 164-я орСпН отошла в состав ВС РК и её командирами был назначен капитан Овсянко В.В., в 1993-м году убывший в РФ на ПМЖ.

В составе армии Казахстана 

В марте 1993 года на основании Директивы МО ВС РК № 16/1/049 от 18.03.93г. 164-я орСпН была упразднена как войсковая часть и в качестве линейного подразделения (без изменения ППД) вошла в состав 35-й Гв. оДШБр, которая в 1991 году была выведена в Капчагай из Котбуса, командир п/п-к Еламанов Уали Бисаканович (в/ч 32363).

Командиром роты был назначен ст. л-т Костенко Е.В. Цели и задачи применения спецподразделения в составе десантно-штурмовой бригады отсутствовали. Боевая подготовка личного состава носила формальный характер. Тыловое обеспечение роты было низким. В этот период начался фактический развал и подразделения, и органов спецразведки в целом, в том числе, по причинам оттока кадровых офицеров и прапорщиков по «национальным квартирам», а также кардинальной смены руководства военной разведки.

В январе 1994 года, роту, в качестве и.о. командира, принял л-т Ермек Нуржанов – выпускник факультета Спецназ Рязанского ВВДКУ, ранее – сержант Ферганского 387-го парашютно-десантного полка. На основе его прямого обращения на имя Начальника РУ МО, был поднят вопрос формирования в составе молодых Вооруженных Сил Казахстана, армейского подразделения спецназначения.

После соответствующих обоснований были осуществлены необходимые расчеты и организационно-правовые действия по созданию отдельной войсковой части. В итоге, на основании Директивы Министра обороны № 5/1/0170 от 24.02.94 года в составе ВС РК было создано первое спецподразделение с прежними аббревиатурами – 164-я отдельная рота специального назначения (в/ч 71170, штат 21/021). Формированием и слаживанием части, на первом этапе её становления, продолжал заниматься Ермек Нуржанов при активном участии старших прапорщиков роты, а также поддержки разведуправления и  командования  35-й гвардейской десантно-штурмовой бригады, на время “приютившей” спецназовцев. Таким образом, 24 февраля 1994 года, считается неофициальным Днём рождения армейского Спецназа Казахстана. 

Следующее десятилетие, можно охарактеризовать как сложный период поиска нового пути развития спецназа, сопровождаемый частой сменой его оргструктуры, пунктов дислокации и командиров. Так, к концу 90-х, после ряда обращений, встреч и дискуссий на уровне руководства Минобороны и Совета безопасности РК, уже уволенному в запас Ермеку Нуржанову совместно с Борисом Керимбаевым, удалось привлечь внимание военно-политического руководства страны к проблемам развития Спецразведки, что и обеспечило в первой половины 2000-х годов, соответствующий импульс для развития.

Сейчас подразделения армейского Спецназа сохраняют традиции Капчагайского спецназа, образованного в далеких 70-х прошлого столетия, наращивая при этом собственный потенциал в составе ВС РК.

Смежной темой является тесное взаимодействие действующих частей и подразделений армейского Спецназа ВС РК с ветеранским сообществом, в частности, с "Центром содействия патриотическому развитию имени полковника Керимбаева Б.Т." ("ЦСПР .830"). ЦСПР призван формализовать и развивать, существующую более 25 лет, организационную, аналитическую и коммуникационную практику первого ветеранского общества Казахстана - КРОВВА, путем дальнейшей консолидации соответствующих компетенций, навыков и возможностей. ЦСПР имеет свою оргструктуру, символику, конкретные цели и задачи, направленные на развитие патриотизма в современном обществе. ЦСПР стремится стать связующим звеном в ветеранском движении, где в первых рядах стоят легендарные фамилии защитников Отечества – Панфилова, Момыш-улы, Нурмагамбетова, Рахимова, Бегельдинова, Луганского, Кошкарбаева, Кайсенова, Керимбаева и многих других, глубоко уважаемых и почитаемых казахами воинов.

Ядро ЦСПР сформировалось в 1995 году, когда началась работа по целому ряду гуманитарных общественных проектов. Так, за счет собственных средств были установлены памятные доски и могильные камни ветеранам военной разведки, в т.ч. Мосолову Р.П., Ахметову К., а в 2019 году и самому Борису Керимбаеву. Ранее, в период с 1998-2003 гг. в Алматы был организован “Фонд строительства Мемориала памяти воинам, погибшим в Афганистане и Локальных войнах”. Сегодня мемориальный памятник, расположенный в Парке имени 28-ми Гвардейцев-Панфиловцев, является достопримечательностью не только Алматы, но и Казахстана в целом.

В 2004 году был выпущен первый документальный фильм-портрет “Кара-майор, Жизнь специального назначения”, давший положительный импульс новым кинопроектам и ставший визитной карточкой спецназовцев Казахстана. Изданы десятки тематических журналов, книг и телепередач, посвященных памяти погибших воинов-казахстанцев, участников Великой Отечественной войны и войны в Афганистане.

31 мая 2019 года в алматинском Доме армии состоялось открытие музейной экспозиции, посвященной командиру 177-го ооСпН. Часть его личных вещей была собрана и передана для аналогичных целей в НВПЦ ВС РК в г. Нур-Султане, а также в мемориальный кабинет на территории воинской части в Алматы.

В период с 22-25 февраля 2019 года в городах Алматы и Капчагай была проведена международная конференция, посвященная 25-летию первого подразделения СпН ВС РК, в лице 164-й орСпН, образованной 24 Февраля 1994 года в г. Капчагай.

05 декабря 2019 года 177-отряду спецназначения ВС РК было присвоено имя полковника Бориса Керимбаева. Годами ранее, при непосредственном участии военнослужащих и ветеранов отряда, в той же части, была обустроена памятная стела, в честь павших в Афганистане воинов отряда.

Вооружённые силы Казахстана
Формирования специального назначения Казахстана